Old School oder Oldschool steht für:

 Old School, alte Schule oder frühere Lehrmeinung
 Old School – Wir lassen absolut nichts anbrennen, US-amerikanischer Film von Todd Phillips (2003)
 Oldschool Society, deutsche Terrororganisation
 Oldschool (Album), Studioalbum von Nena

Siehe auch:
 Old Schoolhouse